Pode ser: 

Telluride (Colorado)
Telluride (Nevada)

Desambiguações de topônimos